Moving Mountains steht für
 Moving Mountains, eine amerikanische Indie-Rock-Band
 Moving Mountains (Organisation), eine amerikanische Non-Profit-Organisation